Sivaelurus (Сивааелурус — „Шивина мачка”) је изумрли род мачака, који је у периоду средњег Миоцена настањивао подручје Азије.

Етимологија назива 
Назив овог рода води поријекло од:
 индиског бога Шиве,
 старогрчке ријечи аилоурос (стгрч. -{αἴλουρος}-), која значи мачка.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Sivaelurus.

Види још 
 Класификација сисара
 Мачке

Референце

Спољашње везе 

Мачке
Изумрли сисари Азије